Das Labyrinth steht für:
 Der Zauberflöte zweyter Theil. Das Labyrinth, Oper von Emanuel Schikaneder mit Musik von Peter von Winter von 1798
 Menschen ohne Seele (Das Labyrinth), Alternativtitel einer US-amerikanischen Literaturverfilmung unter der Regie von Rudolph Maté von 1950
 Bloch: Das Labyrinth, deutscher Fernsehfilm von Dror Zahavi aus dem Jahr 2013

Siehe auch:
 Labyrinth (Begriffsklärung)